peut désigner :
 Joseph Primoli (1851-1927), personnalité mondaine franco-italienne ;
 le palais Primoli à Rome.